Ungarische Rhapsodie steht für:

 Ungarische Rhapsodien, Komposition von Franz Liszt
 Ungarische Rhapsodie (Auer), Komposition von Leopold von Auer
 Ungarische Rhapsodie (Roman), Roman von Zsolt Harsányi

Filme:

 Ungarische Rhapsodie (1913), deutscher Film von Rudolf Biebrach 
 Ungarische Rhapsodie (1928), deutscher Film von Hanns Schwarz 
 Ungarische Rhapsodie (1954), deutsch-französischer Film von Peter Berneis und André Haguet
 Ungarische Rhapsodie (1979), ungarischer Film von Miklós Jancsó